Bartoli ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea de’ Bartoli (1349–1369), italienischer Maler

 Alberto Leoncini Bartoli, italienischer Botschafter in Ägypten (1993–1996) und Botschafter des Malteserordens beim Heiligen Stuhl (2012)
 Alfonso Bartoli (1874–1954), italienischer Archäologe
 Amerigo Bartoli Natinguerra (1890–1971), italienischer Maler und Karikaturist
 Cecilia Bartoli (* 1966), italienische Mezzosopranistin
 Cosimo Bartoli (1503–1572), italienischer Diplomat, Mathematiker und Philologe
 Daniello Bartoli (1608–1685), italienischer Schriftsteller
 Domenico di Bartoli (* um 1400), italienischer Maler
 Elisa Bartoli (* 1991), italienische Fußballspielerin
 Erasmo Bartoli (1606–1656), italienischer Kirchenmusiker
 Francesco Bartoli (1670–1733), italienischer Kupferstecher und Antiquar
 Francesco Saverio Bartoli (1745–1806), italienischer Schauspieler und Schriftsteller
 Gianni Bartoli (1900–1973), italienischer Ingenieur und Politiker
 Giuseppe Bartoli (1941–2020), italienischer Chemiker
 Jenifer Bartoli (* 1982), französische Popsängerin
 Luciano Bartoli (* 1946), italienischer Schauspieler
 Marion Bartoli (* 1984), französische Tennisspielerin
 Marisa Bartoli (* 1942), italienische Schauspielerin

 Michele Bartoli (* 1970), italienischer Radrennfahrer
 Pietro Santi Bartoli (1635–1700), italienischer Kupferstecher und Antiquar